Десятый этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 прошёл в шведском Эстерсунде (19 марта — 21 марта 2021 года).

Таблица призовых мест 
Медальный зачёт 10-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Женский масс-старт

Мужской масс-старт

Лидеры в зачёте кубка мира после этапа 

|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 10-го этапа
|align="center"| Мужчины
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- style="background-color:#FFFFBF;"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Йоханнес Тиннес Бё
| 1052|-
|2| 
|align="left"|  Стурла Холм Легрейд
| 1039|-
| 3| 
|align="left"|  Кантен Фийон Майе
| 930|-
|4| 
|align="left"|  Тарьей Бё
| 893|-
|5| 
|align="left"|  Йоханнес Дале
| 843|}

|align="center"| Женщины'''

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

10-й этап